L'édition 2008 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Il s'agit de la dernière édition du tournoi avant sa réintégration au calendrier en 2020. Michaël Llodra remporte l'épreuve de simple, Martín García et Marcelo Melo celle de double.

Faits marquants

Disparition 
Il s'agit de la dernière édition du tournoi. Remplacée dans le calendrier par Brisbane la saison suivante.

Lauréats 
Michaël Llodra remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Jarkko Nieminen.

En double, Martín García et Marcelo Melo remportent le titre en battant en finale Chris Guccione et Robert Smeets. Il s'agit respectivement de leur  et  titre en double, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2008
Adélaïde
Tennis en Australie en 2007
Tennis en Australie en 2008
Tennis en décembre 2007
Tennis en janvier 2008